

Bibbia
Barzillai o Barzilai – nome di varie figure citate nell'Antico Testamento (2Sam, )

Persone
Giorgio Barzilai – accademico italiano, pioniere nella fisica sperimentale dell'elettromagnetismo
Salvatore Barzilai – avvocato, criminologo e politico italiano